L'ultimo confine (The Last Frontier) – romanzo di Alistair MacLean del 1959
L'ultimo confine (Last Lives) – film del 1997 diretto da Worth Keeter